Лерма () — испанская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Лерма, Джефферсон (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Франсиско Гомес де Сандоваль, 1-й герцог Лерма (1552/1553 — 1625) — фактический правитель Испании.
 герцог Лерма — дарованный ему титул.
 Лерма, Эрнандо де (1541 — 1591/1592) — испанский конкистадор.
 Химено-де-Лерма, Хосе Ильдефонсо (1842—1903) — испанский композитор.

Топонимы 
 Лерма — муниципалитет в Испании.
 Лерма — муниципалитет в Италии.
 Аргентина
  — город в аргентинской провинции Сальта.
 Росарио-де-Лерма — департамент в аргентинской провинции Сальта.
 Мексика
 Лерма — река в Мексике.
 Лерма — посёлок в штате Кампече.
 Лерма — муниципалитет в штате Мехико.